The Bluebells — рок-группа из Шотландии, популярная в 1980-е годы в Великобритании.

История группы 
Группа исполняла мелодичный гитарный поп-рок, схожий по стилю с музыкой шотландской группы Aztec Camera, но более яркий и запоминающийся . Три сингла The Bluebells: "I'm Falling", "Cath" и "Young at Heart"   вошли в топ-40 британского чарта. Их главным хитом является последняя из перечисленных композиций, написанная лидером группы Бобби Блюбеллом совместно с певицей группы Bananarama Шевон Фахи и занявшая 8-е место в чарте синглов Соединённого Королевства в 1984. The Bluebells также записали и выпустили один мини-альбом и полноценный альбом Sisters.  

Kрейг Гэннон ушёл в группу The Smiths, где он заменил Энди Рурка, затем остался в этом коллективе в качестве второго гитариста на время гастрольных выступлений. После ухода из The Smiths он стал участником группы Adult Net.

Группа распалась в середине 1980-х, однако собралась вновь в 1993 году, после того, как песня "Young At Heart" привлекла к себе внимание в качестве звукового сопровождения телевизионной рекламы автомобиля. Вновь переизданная, эта песня стала хитом номер 1 в Великобритании и продержалась четыре недели в чарте. Группа вслед за этим приняла участие в популярной телепрограмме BBC — Top of the Pops. Альбом лучших вещей, The Singles Collection, достиг 27 места в соответствующем списке Великобритании (UK Albums Chart) в апреле 1993 года.

29 мая 2011 года группа The Bluebells выступила на Southside Festival.

Дискография

Студийные альбомы 

The Bluebells EP - 1983 - Sire Records
Sisters - 1984 - London Records - UK No. 22
Second - 1992 - Vinyl Japan

Синглы 
"Forevermore" / "Aim In Life" - 1982
"Cath" / "Will She Always Be Waiting" - 1983 - UK  No. 62
"Sugar Bridge (It Will Stand)" - 1983 - UK No. 72
"I'm Falling" - 1984 - UK No. 11
"Young at Heart" - 1984 - UK No. 8
"Cath" (re-issue) - 1984 - UK No. 38
"All I Am (Is Loving You)" - 1985 - UK No. 58
"Young at Heart" (re-issue) - 1993 - UK No. 1

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Поп-группы Великобритании